Лепар:

 Лепар (остров) — остров в Индонезии, в провинции Банка-Белитунг;
 Лепар (пролив) — пролив между островами Лепар и Банка.
 Лепар, Дейв (1980—2006) — ведущий вокалист и гитарист шведской глэм-метал-группы Crashdïet.

См. также 
 Лепар-Понгок